Stany Zjednoczone:
 Terre Haute – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Terre Haute (ang. Terre Haute Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson

Zobacz też:
 Haute